Cabbage Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Cabbage Island (Citrus County, Florida)
 Cabbage Island (Glades County, Florida)
 Cabbage Island (Hernando County, Florida)
 Cabbage Island (Monroe County, Florida)
 Cabbage Island (Osceola County, Florida)
 Cabbage Island (Sumter County, Florida)
 Cabbage Island (Georgia)
 Cabbage Island (Maine)
 Cabbage Island (New York)
 Cabbage Island (Tennessee)

in Kanada:
 Cabbage Island (British Columbia)